Libava, oude Oost-Slavische naam van Liepāja, stad in Letland
Vojenský újezd Libavá, militair oefenterrein in Tsjechië